Lehikoinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1992), joueur finlandais de badminton
Matti Lehikoinen (né en 1984), coureur cycliste finlandais
Pertti Lehikoinen (né en 1952), joueur d'échecs finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois